CETA se poate referi la:
CETA - un calculator românesc din generația a II-a, cu tranzistori, realizat în 1972.
CETA - acronimul de la Compania de Expediții și Transport Auto, o companie de transport din România înființată în 1991.
CETA - acronimul de la Comprehensive Economic and Trade Agreement, un acord de liber schimb între Canada și Uniunea Europeană.

Acronime de patru litere